Melóvoie (en rus: Меловое) és un poble de la província de Saràtov, a Rússia, segons el cens del 2010 tenia 21 habitants. Pertany al districte municipal d'Ozinki.

Referències 

Pobles de la província de Saràtov